Сбо́рная Вьетна́ма по футбо́лу — национальная сборная, представляющая Вьетнам на международной футбольной арене. Руководство командой осуществляет Федерация футбола Вьетнама.

История 
В 1950-70-х годах существовала сборная Южного Вьетнама. Она участвовала в квалификационных турнирах чемпионатов мира и Азии и в 1956 и 1960 годах пробивалась в четвёрку лучших команд континента. Сборная Северного Вьетнама, дебютировавшая в 1956 году, по политическим причинам в международных турнирах не играла и участвовала лишь в товарищеских матчах с командами из других социалистических стран. Сборная объединённого Вьетнама провела свой первый матч в 1991 году, а с 1993 года она включились в борьбу за право сыграть на чемпионате мира.

В 2007 году была открыта новая страница в истории вьетнамского футбола: Вьетнам совместно с Индонезией, Малайзией и Таиландом стал организатором Кубка Азии, и сборная Вьетнама впервые приняла участие в главном футбольном турнире континента. Одержав победу в дебютном матче с командой ОАЭ и сыграв вничью с Катаром, подопечные австрийского тренера Альфреда Ридля пробились в четвертьфинал континентального первенства, где уступили только будущим чемпионам — сборной Ирака.

В декабре 2007 года Альфред Ридль покинул пост тренера сборной Вьетнама. На смену ему пришёл португалец Энрике Калишту, уже работавший со сборной в 2002 году. Под его руководством Вьетнам стал победителем чемпионата АСЕАН 2008. Повторить успех Вьетнам смог только через 10 лет.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира 
 1994 — 2022 не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 1996 — не прошла квалификацию
 2000 — не прошла квалификацию
 2004 — не прошла квалификацию
 2007 — четвертьфинал
 2011 — не прошла квалификацию
 2015 — не прошла квалификацию
 2019 — четвертьфинал

Чемпионат АСЕАН 
 1996 — третье место
 1998 — второе место
 2000 — четвёртое место
 2002 — третье место
 2004 — групповой этап
 2007 — полуфинал
 2008 — чемпион
 2010 — полуфинал
 2012 — групповой этап
 2014 — полуфинал
 2016 — полуфинал
 2018 — чемпион
 2021 — полуфинал
 2023 — второе место

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Вьетнама
 Страница Вьетнама на сайте ФИФА

Вьетнам